Балей може да се отнася за:
 Балей – село в Област Видин, България
 Балей – град в Забайкалски край, Русия
 Балей – фамилно име:
 Ектор Балей – аржентински футболист
 Уст Балей – населено място (посёлок) в Иркутска област, Русия